La DFB-Pokal 1993–94 fu la 51ª edizione del trofeo nazionale tedesco. 76 squadre si sfidarono a partire dal 1º agosto 1993 fino al 14 maggio 1994. Nella finale il SV Werder Bremen sconfisse il Rot-Weiß Essen 3 – 1 conquistando per la terza volta il titolo.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.08.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.08.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.08.1993

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.08.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.08.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.08.1993

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.09.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.09.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.09.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.09.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.10.1993

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.10.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.10.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.11.1993

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.11.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.12.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.10.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.12.1993

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.03.1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.03.1994

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.05.1994

Werder Bremen(3° successo)

Note

Voci correlate 
 Bundesliga 1993-1994

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
Edizioni della Coppa di Germania